Jméno a příjmení  Peter Petersen má více známých nositelů:

Peter Petersen 
 Peter Petersen (fotograf) (1835–1894): dánsko-norský fotograf pracující pro geografickou společnost Norges geografiske oppmåling (NGO)
 Peter Petersen (pedagog) 1884–1952): německý profesor pedagogiky, autor tzv. Jenského plánu
 Peter Petersen (sportovní střelec) (1892–1964):  dánský sportovní střelec, účastník letních olympijských her 1920 v Antverpách a 1924 v Paříži
 Peter Petersen (muzikolog) (* 1940):  německý muzikolog zaměřující se na tvorbu 20. století (Béla Bartók, Adriana Hölszky, Witold Lutosławski ad.), nositel Fischer-Appeltovy ceny
 Peter Petersen (fotbalista) (* 1981):  fotbalista (obránce) z Jihoafrické republiky

Složená jména 
 Ole Peter Petersen (1822–1901): duchovní a kněz, zakladatel metodistické církve v Norsku
 Peter J. K. Petersen (1821–1896): celým jménem Peter Johan Kay Petersen, norský obchodník, známý mj. stavbou komplexu budov Victoria Terrasse v centru Osla (nyní sídlo Ministerstva zahraničních věcí Norska)

Externí odkazy